Богушовка  — топоним:

Белоруссия 
 Богушовка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Богушовка — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Богушовка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Богушовка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Украина 
 Богушовка — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Богушовка — село в Луцком районе Волынской области.
 Богушовка — до 1964 года название села Знаменовка в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
Богушовка — до 1964 года название села Малиновка в Рожищенском районе Волынской области.

 Богушовка — река в Хмельницкой области Украины, приток реки Утка (бассейн Днепра).

См. также 
 Богушёвка